Heinrich Frantzen ist der Name folgender Personen

* Heinrich Frantzen (Musiker) (1880–1953), deutscher Militärmusiker und Komponist
 Heinrich Frantzen (Judoka), deutscher Judoka und Judofunktionär